B 315 bezeichnet
 Bundesstraße 315 in Deutschland
 Reschenstraße in Österreich (B180, geplant als B315/S15)

B315